El Amapal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Amapal (centrala Sinaloa kommun), ort, 
 El Amapal (västra Sinaloa kommun), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar